Germany est:
 le nom anglais de l'Allemagne
 un cratère de lune (Germany (lune))

Toponymie 

 Germany (Georgie) ;
 Germany (Indiana) ;
 Germany (Pennsylvanie) ;
 Germany (Texas).

Homonymie de localités aux États-Unis